Virumaa Wschodnia
 Virumaa Zachodnia